

Anno 
 491 o 491 a.C.

Codici 
 491 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico del Centro Astronomico de Yebes, nella regione di Guadalajara, in Spagna

Matematica 
 491 – numero